Příjmení Drake nosí více různých osobností:

 Drake (umělec) (* 1986) – kanadský herec, zpěvák a rapper
 Billy Drake (1917–2011) – britský stíhací pilot
 Edwin Drake (1819–1880) – americký stavbař, průkopník na poli vrtů
 Francis Drake (asi 1540–1596) – britský korzár, námořník, politik, obchodník a konstruktér
 Frank Drake (1930–2022) – americký astronom
 Jessica Drake (* 1974) – americká pornoherečka
 Matt Drake (* 1981) – britský hudebník
 Nick Drake (1948–1974) – britský kytarista
 Ol Drake (* 1984) – anglický kytarista

Anglická příjmení